«Перед дождём» — название фильма и нескольких картин.

 «Перед дождём» — фильм 1994 года на тему трагической войны в Македонии в начале 1990-х годов.